Parandrinae é uma subfamília de coleópteros da família Cerambycidae.

Tribos
 Erichsoniini Thomson, 1861
 Parandrini Blanchard, 1845

 
Subfamílias de cerambicídeos